Une charmille est une haie de charmes.
 Les Charmilles, un quartier de Genève en Suisse.
 Charmille-des-Sources, ancien nom d’une petite ville du Comté de Jackson dans le Michigan.